

События 
 Консулы Аппий Анний Атилий Брадва и Тит Клодий Вибий Вар.
Гунны:
 Первое упоминание о гуннах у географа Дионисия Периегета.

Родились 
 Гуань Юй, военачальник царства Шу эпохи Троецарствия.
 Марк Оклатиний Адвент, римский государственный деятель первой половины III века.
 Секст Юлий Африкан, раннехристианский грекоязычный писатель.
 Сюй Юэ, китайский астроном.
 Тертуллиан, раннехристианский писатель.
 Фелициан из Фолиньо, священномученик, епископ Фолиньо.

Скончались 
 Валентин — египетский и древнеримский философ, основатель в Риме собственной школы.
 Абу Дуляма, арабоязычный поэт-сатирик.
 Валентин (гностик), античный философ.
 Иосе бен-Халафта, один из палестинских таннаев 4-го поколения.
 Квинт Лоллий Урбик, римский военный и политический деятель первой половины II века.
 Маркион, христианский богослов, ересиарх, гностик.
 Потит (святой).

См. также